Canon – multinazionale giapponese
 Canon –  città statunitense situata in Georgia
 Canon – manga di quattro volumi creato da Chika Shiomi